QFF est un  qui signifie :  selon le code Q et sert au calage altimétrique.

Notes et références 

Code Q